

Biografia 
Dopo il diploma di maturità scientifica, intraprende gli studi in Lettere moderne presso l'Università di Bologna, per completarli e laurearsi poi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza - Università di Roma, con una tesi sull’opera di John Fante in Teoria della letteratura.
Frequenta successivamente il Master in tecniche della Narrazione presso il Centro Studi Scuola Holden di Torino.
È proprio alla Scuola Holden che ambienta il suo romanzo d'esordio Paradise for all, definito da Antonio D'Orrico su Il Corriere della Sera come «uno dei migliori debutti dell'anno», ed edito da Fazi Editore nel 2005. Il thriller viene ristampato successivamente, nel 2016 da Bompiani, in una nuova edizione nella collana Tascabili.
Il suo secondo romanzo intitolato Solo sigari quand'è festa, un noir ambientato in Abruzzo subito dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, viene selezionato da Elisabetta Sgarbi e pubblicato da Bompiani nel 2015. 
Seguiranno D’amore e baccalà, un romanzo di letteratura di viaggio su Lisbona per la collana Libri alla Carta di EDT nel 2018, Una stanza tutta per loro - cinquantuno donne della letteratura italiana in collaborazione con il fotografo Ale Di Blasio ed edito da Avagliano Editore; Gli irregolari di salita sospiro un romanzo per ragazzi per la collana Black List edito da Lisciani Libri nel 2019.

Opere 

 Paradise for All, Bompiani, 2016. ISBN 9788845281747
 Solo sigari quand'è festa, Bompiani, 2015. ISBN 9788845279041
 D'amore e baccalà, EDT, 2018. ISBN 9788859246862
Cristiano Catalini (illustrazioni) e Alessio Romano (testi), Gli irregolari di salita sospiro, Lisciani Libri, 2019. ISBN 9788833510606

Curatele 

Gli Stonati, AA.VV. (curatore), NEO Edizioni, 2018. ISBN 9788896176559

Altro 

 Ale Di Blasio  e Alessio Romano Una stanza tutta per loro - cinquantuno donne della letteratura italiana, Avagliano Editore, 2019. ISBN 9788883094118 (libro fotografico)

Note 

Scrittori di viaggio
Studenti della Sapienza - Università di Roma
Studenti dell'Università di Bologna